Baczka (ukr. Ба́чка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim.

Linki zewnętrzne 
 Baczka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon buski